Hickethier ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Hickethier, deutscher Politiker
 Alfred Hickethier (1903–1967), deutscher Drucktechniker
 Knut Hickethier (* 1945), deutscher Medienwissenschaftler
 Kurt Hickethier (1891–1958), deutscher Alternativmediziner
 Neil Hickethier, deutschsprachiger Rock/Pop-Sänger